Liga nogometnog saveza područja Slavonska Požega za sezonu 1977./78. je predstavljala pretposljednji rang natjecanja,  odnosno ligu petog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ. Sudjelovalo je 14 klubova, a prvenstvo se igralo dvokružno. Iz lige su ispali NK Croatia Mihaljevci i NK BSK Buk. Prvak je bio NK Omladinac Sulkovci.

Tablica

Unutarnje poveznice 
 Slavonska zona - Posavska skupina 1977./78.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
 Jelenko Topić; Pola stoljeća nogometa: Nšk velika 1929. - NK Papuk 1979.
 M.Nosić; Zvijezda 1938. – 1978., Kaptol, 1978.
  library.foi.hr, "Jednota", br. 28/1978, god. 33, izdano 15. srpnja 978., str. 16 (ljestvica), preuzeto 11. prosinca 2022. 
  

1977-78
Slavonska Požega 
1977-78 Slavonska Požega